Землер — немецкая фамилия. Известные носители:

 Генрих Землер (1841—1888) — немецкий сельскохозяйственный писатель.
 Иоганн Соломон Землер (1725—1791) — богослов и библеист.
 Кристоф Землер (1669—1740) — немецкий астроном и педагог, один из теоретиков реального образования.

См. также 
 Земмлер